Гвадар:

 Гвадар — город, расположенный на юго-западе пакистанской провинции Белуджистан.
 Гвадар — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.
 Гвадар — международный аэропорт, расположен в пакистанском городе Гвадаре.